

Geografia

Austria 
 Arzl – ex comune ora frazione di Innsbruck, città statutaria (Tirolo)
 Arzl im Pitztal – comune nel distretto di Imst (Tirolo)